Garden City ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Garden City (Alabama)
 Garden City (Colorado)
 Garden City (Georgia)
 Garden City (Idaho)
 Garden City (Iowa)
 Garden City (Kansas), im Finney County
 Garden City (Louisiana)
 Garden City (Michigan), im Wayne County
 Garden City (Minnesota), im Blue Earth County
 Garden City (Missouri)
 Garden City (New Jersey)
 Garden City (New York), Stadtteil der Town of Hempstead im Nassau County
 Garden City (South Carolina)
 Garden City (South Dakota), im Clark County
 Garden City (Texas)
 Garden City (Utah)

in Ägypten:
 Garden City (Kairo), Viertel in Kairo, siehe Kairo #Innenstadt